Derrick Jones – calciatore statunitense
Derrick Jones – cestista statunitense
Derrick Jones – giocatore di football americano statunitense